Francja:
 Klingenthal – miejscowość

Niemcy:
 Klingenthal – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Vogtland
 Klingenthal – dawna wspólnota administracyjna w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Vogtland